Wadsworth peut faire référence à:

Patronyme 

 Alexander S. Wadsworth (1790-1851), officier de marine américain ;
 Daniel Wadsworth (1771-1848) un mécène et amateur d'art américain ;
 Edward Wadsworth (1889-1949), peintre britannique ;
 India Wadsworth, actrice britannique ;
 James Samuel Wadsworth (1807-1964), militaire américain, major général de l'Union ;
  (1877-1952), homme politique américain ;
 Matthew Wadsworth (1974-), luthiste et théorbiste britannique ;
 Peleg Wadsworth (1748-1829), officier de marine et homme politique américain.

Toponyme 

 Wadsworth, ville américaine située dans le comté de Medina dans l’État de l’Ohio ;
 Wadsworth, village américain situé dans l’État de l’Illinois ;
 Wadsworth, census-designated place située dans l’État du Nevada ;
 Wadsworth, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Wadsworth Atheneum, musée d'art américain situé à Hartford dans le Connecticut ;
 Fort Wadsworth, ancien fort militaire à Staten Island.

Autres
 , plusieurs navires de la marine américaine